ASB Classic 2020 – tenisowy turniej WTA kategorii WTA International Series w sezonie 2020 z cyklu Auckland Open rozgrywany w dniach 6–12 stycznia 2020 roku w Auckland na kortach twardych o puli nagród wynoszącej 275 000 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2020 w tenisie ziemnym
2020
2020 w Nowej Zelandii